

Geografia 
Bione – comune italiano della Lombardia
Bione – uno dei tre torrenti principali di Lecco
Bione – quartiere di Lecco

Persone 
Bione di Abdera – filosofo democriteo e astronomo
Bione di Boristene – esponente della filosofia cinica autore di diàtribe
Bione di Proconneso – antico storico greco
Bione di Soli – antico storico greco
Bione di Smirne – poeta greco del II secolo a.C.

Pagine correlate 
Bion